Мараши — фамилия.
 Захир ад-дин Мараши (1412—1489) — средневековый персидский историк.
 Леш Мараши (1891—1946) — албанский военный и националистический политик.
 Мерзад Мараши (род. 1980) — немецкий певец иранского происхождения.